Timbaubensi – abitanti di Timbaúba dos Batistas
Timbaubensi – abitanti di Timbaúba